Олег Иванович Михнюк (27 октября 1965 Малая Девица — 20 августа 2014 Новосветловка , Луганская область, Украина) — 
украинский военный и общественный деятель, ветеран войны в Афганистане, заместитель председателя Украинского Союза ветеранов Афганистана, кавалер многочисленных орденов и медалей. Активист Революции Достоинства, участник войны на востоке Украины. Герой Украины (2015, посмертно).

Погиб в ходе боевых действий в город Новосветловка, на трассе Краснодон-Луганск.

Биография 
29 октября 1983 был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Окончил учебное подразделение 44-й учебной воздушно-десантной дивизии, которая в то время дислоцировалась рядом с селом Гайжюнай (Литовская ССР), получил воинское звание «сержант». С 4 марта 1984 служил в 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Афганистане. Был заместителем командира 3-го десантно-штурмового взвода 7-й роты.

31 мая 1984 в Гардезе пытаясь вытащить раненых товарищей из-под прицельного огня снайпера был тяжело ранен. 21 мая 1985 получил второе ранение во время проведения операции в Мараварський ущелье. Много сделал для ветеранского движения и сослуживцев. Все встречи ветеранов-«афганцев» через 20 лет были организованы по его инициативе.

С 1991 по 1993 начальник медико-социального отдела Украинского Союза ветеранов Афганистана (УСВА). С 1994 по 1995. Заместителем председателя Правления Киевской областного Союза воинов-интернационалистов. С 1995 работал (УСВА) в должности руководителя управления реабилитации и лечения.

Награжден двумя орденами «Красной Звезды» и медалью «За отвагу».

Евромайдан и война на Донбассе 
В период Евромайдана Олег Михнюк был сотником Восьмой «афганской» сотни Самообороны Майдана, в составе которой были преимущественно ветераны войны СССР в Афганистане.

В апреле 2014 года опубликовал статью в Украинской правде, в которой раскритиковал положение дел в украинской армии по итогам ввода войск РФ в Крым.

Во время войны на востоке Украины пошел добровольцем в  24-й батальон территориальной обороны «Айдар». 20 августа 2014 Михнюк трагически погиб в ходе боевых действий.

Награды

Примечания

Ссылки 

 
 
 Міхнюк Олег Іванович
 ОЛЕГ МИХНЮК: «У ТЕХ, КТО ПРОШЕЛ АФГАНИСТАН, ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ»
 У бою за Луганськ загинув один з найавторитетніших сотників Майдану

Погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Старшие сержанты (Украина)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании